Fahrenheit 451 puede referirse a:

Literatura 
 Fahrenheit 451, novela de Ray Bradbury publicada en 1953.

Cine 
 Fahrenheit 451, película de 1966 basada en la novela homónima, dirigida por François Truffaut.
 Fahrenheit 451, película de 2018 basada en la novela homónima, dirigida por Ramin Bahrani.

Música 
 Farenheit 451, grupo musical español.
 «Fahrenheit 451», canción del cantautor Iván Ferreiro.